Lancaster Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lancaster Historic District (Ohio), ID-Nr. 83003438
 Lancaster Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 79002256